Церова може бити:

 Церова (Ариље), насеље у општини Ариље у Златиборском округу, Република Србија
 Церова (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац у Моравичком округу, Република Србија
 Церова (Крупањ), насеље у општини Крупањ у Мачванском округу, Република Србија
 Церова (Крушевац), насеље града Крушевца, Република Србија
 Церова (Пирот), насеље у општини Пирот, Република Србија
 Церова (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Церова Раван, насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Церова (Сењица), насеље у округу Сењица, Трнавски крај, Словачка Република

Види још 
 Цер (вишезначна одредница)
 Церовац (вишезначна одредница)
 Церовица (вишезначна одредница)
 Церово (вишезначна одредница)